Англо-голландская конвенция 1824 года, также известная как Лондонский договор 1824 года — договор, подписанный 17 марта 1824 года в Лондоне представителями Великобритании (Джордж Каннинг и Чарлз Ваткин Вильямс-Винн старший) и Нидерландов (Хендрик Фагел и Антон Рейнгард Фальк). Целью договора было разрешение споров, возникших при проведении в жизнь Англо-голландской конвенции 1814 года.

История вопроса 
Из-за оккупации англичанами голландских владений в ходе Наполеоновских войн в отношениях двух стран возникло множество вопросов. Веками накапливались противоречия между торговыми интересами обеих держав на Островах Пряностей. Основание англичанами Сингапура в 1819 году вызвало рост напряжённости, так как голландцы заявили, что Джохорский султанат входит в голландскую сферу влияния, и потому договор, подписанный между Раффлзом и султаном Джохора, является недействительным. Всё это, а также ряд вопросов, связанных с торговыми правами в бывших голландских владениях в Индии, привело к тому, что под давлением британских торговцев, имевших интересы на Дальнем Востоке, в 1820 году начались переговоры.

Первая встреча между Каннингом и Фагелом состоялась 20 июля 1820 года. Голландцы настаивали на том, чтобы англичане покинули Сингапур. Каннинг не имел точных сведений об обстоятельствах, связанных с Сингапуром, и потому поначалу были обсуждены вопросы, по которым между сторонами не было противоречий — такие как вопросы о свободе навигации и борьбы с пиратством. Переговоры были приостановлены 5 августа 1820 года, и не возобновлялись до 1823 года, когда коммерческое значение Сингапура было полностью осознано британской стороной. Возобновление переговоров произошло 15 декабря 1823 года, и на этот раз дискуссии сконцентрировались на разграничении сфер влияния в Юго-Восточной Азии. Голландцы, осознав, что рост Сингапура не обуздать, сосредоточились на требовании обмена своих владений в Индии и на территориях к северу от Малаккского пролива на признание их прав на территории к югу от пролива, а также на передаче им британской колонии Бенкулу на Суматре. Итоговый вариант договора был подписан 23 марта 1824 года.

Условия договора 
Договор провозглашал, что представителям обеих стран дозволяется торговать на территориях Британской Индии, Цейлона, а также современных Индонезии и Малайзии на условиях «наибольшего благоприятствования», однако при этом они должны следовать местным правилам. Договаривающиеся стороны обязались не заключать договоров с восточными государствами, которые требовали бы запрета торговли со вторым подписантом данной конвенции. Гражданским и военным властями не дозволялось препятствовать торговле. Обе стороны договорились бороться с пиратством, не предоставлять пиратам убежища и не дозволять им сбывать награбленное. Местным властям запрещалось открывать новые представительства на Востоке без разрешения метрополии.
 Британцам разрешалось вести торговлю на Молуккских островах.
 Нидерланды передавали Великобритании все свои владения в Индии и связанные с ними торговые права.
 Великобритания передавала Нидерландам свою факторию в Бенкулене и все свои владения на острове Суматра, и обязалась не открывать на острове новых факторий и не заключать никаких договоров с его правителями.
 Нидерланды передавали Великобритании город и форт Малакка, и обязались не открывать на Малаккском полуострове новых факторий и не заключать никаких договоров с его правителями.
 Великобритания снимала свои возражения против занятия Нидерландами острова Белитунг.
 Нидерланды снимали свои возражения против занятия Великобританией острова Сингапур.
 Великобритания согласилась не открывать никаких представительств на островах Каримон, на островах Батам, Бинтан, Лингин, а также на прочих островах к югу от Сингапурского пролива, и обязалась не заключать никаких договоров с тамошними властителями.

Все обмены территорией и собственностью должны были быть проведены до 1 марта 1825 года. Договаривающиеся стороны подтвердили возвращение острова Ява Нидерландам в соответствии с Яванской конвенцией от 24 июня 1817 года в обмен на уплату Нидерландами суммы в 100 тысяч фунтов стерлингов, что должно было быть сделано в Лондоне до конца 1825 года. Договор был ратифицирован Великобританией 30 апреля 1824 года, и Нидерландами — 2 июня 1824 года.

Последствия 
Подписание англо-голландской конвенции 1824 года привело к разделению Малайского архипелага на британскую и нидерландскую части, что впоследствии привело к образованию различных государств — Малайзии и Индонезии.

Международные договоры XIX века
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Нидерландов
История Сингапура
Международные договоры о территориальных изменениях
Договоры по алфавиту
Договоры о границах
Изменение территории Великобритании
Изменение территории Нидерландов
Объединённое королевство Нидерландов
1824 год в Великобритании
1824 год в политике
Март 1824 года
1820-е годы в Лондоне